USS Ray je ime več plovil vojne mornarice ZDA:

 USS Ray (SS-271) 
 USS Ray (SSN-653)

Ray